Friedrich Kauffmann ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Kauffmann (Unternehmer) (1811–1874), deutscher Unternehmer
 Friedrich Kauffmann (Philologe) (1863–1941), deutscher Mediävist und Linguist
 Friedrich Kauffmann (Landrat) (1883–1956), deutscher Landrat 
 Friedrich Ludwig von Kauffmann (1765–1843), württembergischer Oberamtmann

Siehe auch:
 Fritz Kauffmann
 Friedrich Kaufmann
 Fritz Kaufmann